Le nom de bataille de Kidal peut désigner quatre batailles de la guerre du Mali :
 le combat de Kidal (23 mai 2006) lors de la Rébellion touarègue de 2006.
 la première bataille de Kidal (26-), entre l'armée malienne et les rebelles d'Ansar Dine, du MNLA et d'AQMI ;
 la deuxième bataille de Kidal (), entre l'armée malienne et les rebelles du MNLA, du HCUA et du MAA ;
 la troisième bataille de Kidal (), entre l'armée malienne et les rebelles du MNLA, du HCUA et du MAA ;
 la quatrième bataille de Kidal (), entre le GATIA et le HCUA.